Nilo – fiume africano
Nilo –  il dio che personificava l'omonimo fiume, figlio di Oceano e Teti
 Nilo Azzurro – uno degli affluenti del Nilo
 Nilo Bianco – uno degli affluenti del Nilo
 Nilo – comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
 Nilo – uno dei quindici wilayat o stati del Sudan
 Nilo – nome proprio maschile italiano
 Nilo – cantante italiano
 Nilo – calciatore brasiliano
 Nilo – patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Nilo – asceta del V secolo

Altri progetti